De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 2004 werd op 26 januari 2005 gehouden in het casino van Oostende. Vincent Kompany won deze voetbalprijs met een recordvoorsprong van 403 punten. Het gala werd uitgezonden door VTM en gepresenteerd door Bart Raes en Birgit Van Mol.

De prijsuitreiking

Vincent Kompany, op het ogenblik van de uitreiking nog maar 18 jaar oud, won de Gouden Schoen met 403 punten voorsprong. De centrale verdediger van RSC Anderlecht debuteerde op jonge leeftijd in het eerste elftal. Reeds korte tijd later werd hij vergeleken met sterren als Frank Rijkaard, Marcel Desailly en Franz Beckenbauer. Dankzij zijn titel als topschutter kon Luigi Pieroni zo'n 100 punten verzamelen, waarmee hij ver achter Kompany tweede werd in de uitslag. Marius Mitu, de spelverdeler van Lierse SK, werd derde.

Vincent Kompany ontving de trofee uit handen van Rik Coppens, winnaar van de eerste Gouden Schoen. Bijna had Kompany ook de recordscore te pakken, maar met een totaal van 507 punten schoot hij net te kort om het record van Michel Preud'homme uit 1987 te verbreken. Preud'homme verzamelde dat jaar 509 punten.

De Life Time Achievement Award ging naar de in december 2004 overleden Raymond Goethals.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 2004